Кањада де Рикос има више значења:

 Кањада де Рикос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада де Рикос, Тепетатес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику